Хосе Кастиљо Тијелманс има више значења:

 Хосе Кастиљо Тијелманс (Синталапа), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Хосе Кастиљо Тијелманс (Окозокоаутла де Еспиноса), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Хосе Кастиљо Тијелманс (Тонала), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику